Кубок Футбольної ліги 2000–2001 — 41-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вшосте у своїй історії здобув Ліверпуль.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня/5 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня/6 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня/5 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня/6 вересня 2000

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/27 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня/2 жовтня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/26 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 вересня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/2 жовтня 2000

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 2000

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2000

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2000

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/31 січня 2001

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 січня 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

2000–2001
2000 у футболі
2001 у футболі
2000 в англійському спорті
2001 в англійському спорті